A 90 822-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
Az M0-s autóút 44. és 45. kilométerei között található ecseri csomópont egyik átkötő útja. A 31 110-es út  végpontjából indul, és Budakalász felé hajt fel az M0-sra, a 44,700-as kilométerszelvény közelében betorkollva. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 362 méter.

A csomópont többi ága: a Budakalász felől lehajtó 90 823-as, Budaörs felé felhajtó 90 824-es és a Budaörs felől lehajtó 90 821-es utak.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

90822
Ecser